La stazione di Coira Città () è una fermata ferroviaria, gestita dalla Ferrovia Retica e posta sulla linea Coira-Arosa.

È posta nel centro abitato di Coira, nel cantone svizzero dei Grigioni.

Storia 
.

Altri progetti 

Città